Gideon Levy (Israëlisch journalist)
Gideon Levy (Nederlands journalist)